Сергей Иванович Божков (1926-2010) — сотрудник советских и российских органов государственной безопасности, генерал-майор.

Биография 
Сергей Иванович Божков родился 15 декабря 1926 года в селе Подкуйково (ныне — Руднянский район Волгоградской области). В ноябре 1943 года был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. С 1944 года — на фронтах Великой Отечественной войны, участвовал в боевых действиях, будучи радиотелеграфистом в 1079-м зенитно-артиллерийском полку. После окончания войны продолжал службу в Советской Армии в различных частях противовоздушной обороны.

В октябре 1950 года Божков поступил на службу в органы государственной безопасности СССР. Был помощником оперуполномоченного, оперуполномоченным контррзведки в крупных частях и соединениях. В 1953 году окончил Ташкентскую школу Министерства государственной безопасности СССР, в 1959 году — Свердловский юридический институт. В 1960 году участвовал в задержании и досмотре сбитого под Свердловском американского лётчика Фрэнсиса Гарри Пауэрса. В 1961—1966 годах служил в Группе советских войск в Германии, был начальником группы «Д» Управления особых отделов КГБ по ГСВГ. С 1969 года служил в Третьем главном управлении Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР. В 1974—1980 годах возглавлял 2-й отдел этого Управления, в функции которого входили контроль и оказание помощи в работе особых отделов войсковых частей.

В 1980—1982 годах находился в командировке в Демократической Республике Афганистан, возглавлял Особый отдел КГБ по 40-й армии. Проводил огромную работу по обеспечению безопасности ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Под его руководством было осуществлено раскрытие и захват агентов пакистанских, иранских и американских спецслужб.

Вернувшись в СССР, перешёл на преподавательскую работу. Был старшим преподавателем, затем профессором спецкафедры Высшей школы КГБ, а затем Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Опубликовал более 35 научных работ, был соавтором учебных пособий. Активно занимался общественной работой, был заместителем председателя Совета ветеранов ФСБ России, председателем Совета ветеранов Академии ФСБ и членом её Учёного Совета. Умер 13 августа 2010 года, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени и «Знак Почета», многими медалями. в том числе иностранными.

Литература 
 Рац С. В. Военная контрразведка КГБ в Афганистане. — СПб., 2010.

Ссылки 
 Мзареулов В. К. Божков Сергей Иванович. // Портал «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов».
 Божков Сергей Иванович. // Электронная Книга Памяти «Бессмертный полк — Москва».
 100 лет ВКР. Глава 56. В Афганистане. // Совет ветеранов военной контрразведки.

Участники Великой Отечественной войны
Участники Афганской войны (1979—1989)
Преподаватели Академии ФСБ
Сотрудники КГБ СССР
Контрразведчики
Выпускники Уральского юридического университета
Похороненные на Троекуровском кладбище